Georg Finsler ist der Name folgender Personen:

* Georg Finsler (Bankier) (1789–1879), Schweizer Bankier und Politiker 
 Georg Finsler (Altphilologe) (1852–1916), Schweizer Altphilologe
 Georg Finsler (Theologe) (1860–1920), Schweizer reformierter Theologe
 Diethelm Georg Finsler (1819–1899), Schweizer reformierter Theologe